TVH ist die Abkürzung für:

 T-V-H, ein Seekabel, das Thailand, Vietnam und Hongkong miteinander verbindet
 Thermote & Vanhalst, belgisches Unternehmen
 Tourismusverband Hamburg
 Tierärztliche Verrechnungsstelle Heide
 Tramway de la Vallée d’Hérimoncourt
 Turnverein Haseldorf
 Turnverein Herzogenbuchsee
Tvheadend, eine Serveranwendung zum Streamen von TV-Quellen

Abkürzung